«Чего на свете нету» — российский короткометражный рисованный мультфильм 2000 года.
Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 32.

Мультфильм участвовал в Тарусе-2001.

Сюжет 
Мультфильм — музыкальная фантазия с участием популярных героев советских мультфильмов, которые друг за другом поют песню с таким припевом:
«В страну Мультипликацию плывём мы на волшебном корабле,Хотим увидеть это, чего на свете нету,
''Ну просто не бывает на Земле!»

Съёмочная группа

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы России 2000 года
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы по сценариям Александра Тимофеевского
Фильмы-кроссоверы